Welk ist:
 ein Zustand von Pflanzen, siehe Welke (Pflanze) und Welkepunkt
 Welk (Polen), ein Dorf in Polen

Welk ist der Familienname folgender Personen:
 Agathe Lindner-Welk (1892–1974), deutsche Schriftstellerin
 Ehm Welk (1884–1966), deutscher Schriftsteller
 Lawrence Welk (1903–1992), US-amerikanischer Leiter einer Big Band
 Lois Welk, US-amerikanische Tänzerin, Choreographin und Tanzpädagogin

Siehe auch:
 Welck